Seregi László (1928–1991), színházi rendező, színházigazgató
Seregi László (1929–2012), táncművész, koreográfus, balettigazgató
Seregi László (1950–1994), újságíró, lapszerkesztő
Seregi László (1967–), operatőr

lásd még
Seregi László-díj - Seregi László táncművészről elnevezett díj